Rhino může znamenat:
 Rhino (JavaScriptový engine) – JavaScriptový engine
 Rhino Records – americké hudební vydavatelství
 Larry „Rhino“ Reinhardt – kytarista skupin Iron Butterfly a Captain Beyond
 John „Rhino“ Edwards – baskytarista skupiny Status Quo
 Kenny Earl „Rhino“ Edwards – americký bubeník, člen skupiny Manowar

Externí odkazy